Příjmení Třeštíková nosí více žen:

 Hana Třeštíková (*1982) – česká producentka, režisérka a politička
 Helena Třeštíková (* 1949) – česká pedagožka, režisérka, scenáristka a politička
 Radka Třeštíková (*1981) – česká spisovatelka

podobné
 Třeštík